Mexikó
Morelos, Mexikó egyik állama
Morelos, Rincón de Romos község egyik települése
Morelos, község Chihuahua államban
Morelos, község Coahuila államban
Morelos, község Michoacán államban
Morelos, község México államban
Morelos, község Zacatecas államban
Morelos, település Zacatecas államban

Egyéb:
Morelos, 2012-ben bemutatott játékfilm, amely José María Morelosról szól